L'Aigle d'Or (en  (premia Zolotoï Orel), en ), est un prix décerné en Russie pour les meilleurs films de TV et de cinéma réalisés en Russie. Il a été créé en 2002, à l'initiative de Nikita Mikhalkov.

Le prix est décerné par un jury composé des membres de l'Académie nationale des arts et des sciences cinématographiques de Russie, dont le président est Vladimir Naoumov.

Le premier prix fut créé le , et décerné pour la première fois le , dans le cadre du festival du film de Moscou. Il consiste en une statue de bronze doré représentant un aigle, ainsi qu'une dotation de  (de  pour les autres).

Liste de prix décernés 
 Meilleur film
 Meilleure mini-série télévisée (pas plus de dix feuilletons)
 Meilleure série télévisée
 Meilleure mise en scène
 Meilleur scénario
 Meilleur rôle féminin (cinéma)
 Meilleur rôle féminin (TV) depuis 2004
 Meilleur rôle masculin (cinéma)
 Meilleur rôle masculin (TV) depuis 2004
 Meilleur second rôle féminin
 Meilleur second rôle masculin

ainsi que des nominations pour les costumes, le montage, la musique

Principaux lauréats

Meilleurs films 
 2002 : Le Coucou d'Alexandre Rogojkine
 2003 : Le Retour (Vosvrachtchenie) d'Andreï Zviaguintsev
 2004 : 72 mètres () de Vladimir Khotinenko
 2005 : Le 9e escadron () de Fiodor Bondartchouk
 2006 : L'Île (Ostrov) de Pavel Lounguine
 2007 : 12 de Nikita Mikhalkov
 2008 : Champ sauvage (Dikoïe pole) de Mikhaïl Kalatozichvili
 2009 : Les Zazous () de Valeri Todorovski
 2010 : Comment j'ai passé cet été () d'Alekseï Popogrebski
 2011 : Elena d'Andreï Zviaguintsev
 2012 : Le Tigre blanc (Belyy tigr) de Karen Chakhnazarov
 2013 : Le Légendaire n°17 () de Nikolaï Lebedev
 2014 : Coup de soleil de Nikita Mikhalkov
 2015 : De l'Amour () d'Anna Melikian
 2016 : Paradis (Рай) d'Andreï Kontchalovski
 2017 : Salyut 7 de Klim Chipenko
 2018 : La Guerre d'Anna d'Alekseï Fedortchenko
 2019 : Texto de Klim Chipenko

Meilleurs rôles féminins 
2018
 Irina Gorbatchiova (cinéma)
 Elizaveta Boïarskaïa (TV) dans Anna Karénine
 Alissa Freundlich (second rôle)
2012
 Anna Mikhalkova (cinéma)
 Irina Rozanova (TV)
 Victoria Tolstoganova (second rôle)

2011
 Xenia Rappoport (cinéma) dans Deux jours de Dounia Smirnova
 Valentina Talyzina (TV) dans Dostoievski de Vladimir Khotinenko
 Elena Liadova (second rôle) dans Elena d'Andreï Zviaguintsev

2010
 Anjorka Strechel (cinéma) dans L'Affrontement de Alekseï Outchitel
 Pauline Koutepova (TV)
 Ioulia Peressild (second rôle)

2009
 Natalia Negoda (cinéma) dans Tambour battant d'Alexeï Mizguirev
 Lioudmila Nil (TV)
 Nina Oussatova (second rôle)

2008
 Xenia Rappoport (cinéma) Youriev den (Le jour de Youri)
 Xenia Rappoport (TV) Likvidatsia (Liquidation)
 Irina Kouptchenko (second rôle)

2007
 Evguenia Dobrovolskaïa (cinéma) Na pouti k serdtsou
 Maria Porochina (TV) Na pouti k serdtsou
 Maria Aronova (second rôle)

2006
 Anna Mikhalkova (cinéma) Sviaz
 Inna Tchourikova (TV) V krouge pervom
 Tchoulpan Khamatova (second rôle)

2005
 Alla Demidova (cinéma) Nastroïchtchik
 Evguenia Simonova (TV) Deti Arbata
 Nina Rouslanova (second rôle)

2004
 Aliona Babenko (cinéma) Voditel dlia Very
 Valentina Talyzina (TV) Linii soudby
 Ielena Iakovleva (second rôle)

2003
 Irina Pegova Progoulka
 Inna Tchourikova (second rôle) L'idiot

2002
 Natalia Goundareva Rostov-papa
 Olga Volkova (second rôle) Skaz pro Fedota-streltsa

Meilleurs rôles masculins 
2018
 Evgueni Mironov (cinéma)
 Sergueï Puskepalis (TV)
 Vladimir Iline (second rôle)
2012
 Danila Kozlovski (cinéma) dans Doukhless de Roman Prigounov
 Sergueï Makovetski (télévision)
 Andreï Smolyakov (second rôle)

2011
 Fiodor Bondartchouk (cinéma) dans Deux jours de Dounia Smirnova
 Evgueni Mironov (télévision) dans Dostoïevski de Vladimir Khotinenko
 Bohdan Stoupka (second rôle)

2010
 Vladimir Machkov (cinéma) dans L'Affrontement d'Alexeï Outchitel
 Vladislav Galkine (télévision) dans Kotovski de Stanislav Nazirov
 Viktor Soukhoroukov (second rôle)

2009
 Bohdan Stoupka (cinéma) dans Taras Boulba de Vladimir Bortko
 Alexandre Goloubev (télévision) dans Les Frères Karamazov de Youri Moroz
 Sergueï Garmach (second rôle)

2008
 Constantin Khabenski (cinéma) Amiral
 Vladimir Machkov (TV) Likvidatsia
 Armen Djigarkhanian (second rôle)

2007
 Toute l'équipe masculine de 12 de Nikita Mikhalkov
 Andreï Krasko (TV) Tchastny zakaz
 Alexandre Abdoulov (second rôle)

2006
 Piotr Mamonov (cinéma) L'Île
 Oleg Yankovski (TV) Le Docteur Jivago, série télévisée
 Viktor Soukhoroukov (second rôle) L'Île

2005
 Nikita Mikhalkov (cinéma) Le Conseiller d'État
 Sergueï Chakourov (TV) Brejnev, téléfilm
 Constantin Khabenski (second rôle)

2004
 Sergueï Garmach (cinéma) Svoi
 Sergueï Bezroukov (TV) Le Lopin de terre
 Bohdan Stoupka (second rôle)

2003
 Ievgueni Mironov L'Idiot
 Oleg Yankovski (second rôle) Pauvre, pauvre Pavel

2002
 Viktor Bytchkov Le Coucou
 Vladislav Galkine (second rôle) Dalno boïchtchiki

Meilleurs réalisateurs 
 2002 : Alexandre Rogojkine pour Coucou
 2003 : Vadim Abdrachitov pour Koktebel
 2004 : Valeri Todorovski pour Mon beau-frère Frankenstein
 2005 : Alekseï Outchitel pour Kosmos kak Predchuvstvie
 2006 : Pavel Lounguine pour L'Île (Ostrov)
 2007 : Nikita Mikhalkov pour 12
 2008 : Karen Chakhnazarov pour Ischeznouvshaia Imperia
 2009 : Karen Chakhnazarov pour Palata No. 6
 2010 : Alekseï Outchitel pour Bord
 2011 : Andreï Zviaguintsev pour Elena
 2012 : Andreï Prochkine pour La Horde

Meilleurs scénarios 
 2002 : Alexandre Rogojkine pour Le Coucou ()
 2003 : Anatoli Grebnev pour  ()
 2004 : Valentin Tchernykh pour Les Nôtres ()
 2005 : Alexandre Mindadze pour Le Cosmos comme pressentiment ()
 2006 : Dmitri Sobolev pour L'Île ()
 2007 : Alekseï Popogrebski pour Les Choses simples ()
 2008 : ,  pour Champ sauvage (), à titre posthume pour les deux
 2009 :  pour Les Zazous ()
 2010 : Alekseï Popogrebski pour Comment j'ai passé cet été ()
 2011 : Alexandre Mindadze pour Un samedi presque parfait ()
 2012 : Iouri Arabov pour La Horde ()
 2013 : Mikhaïl Mestetski et  pour Le Légendaire n°17 ()
 2014 : Andreï Kontchalovski pour Les Nuits blanches du facteur ()
 2015 : Alexandre Mindadze pour Cher Hans, brave Piotr ()